Le nom chicot peut faire référence à :

Définition du nom commun masculin 

 Souche d'un arbre coupé ou cassé ; partie d'une branche coupée ou brisée encore fixée au tronc, chandelle ; 
chicot, bois immergé, bois canard;
 reste d'une dent cassée, usée ou encore cariée;

Personnalités 

 Bernardon de la Salle (1339-1412), seigneur et condottiere italien, surnommé Chicot par ses compagnons ;
Étienne Chicot (1949-2018), comédien, compositeur et scénariste français ;
 Jean-Antoine d'Anglerais (Chicot) (v. 1540-1591), gentilhomme gascon, élevé dans la maison de Villars-Brancas, bouffon d'Henri III et d'Henri IV de France, personnage des romans de Dumas La Dame de Monsoreau et Les Quarante-Cinq ;
Leïla Chicot (1979-…), chanteuse de zouk ;
Louis Chicot (?-1896), sculpteur français ;
 Mario Chicot, chanteur de zouk de la Guadeloupe.

Espèces 
 Chicot du Canada ou Chicot févier : Gymnocladus dioica

Géomorphologie 

 Chicot,  décapé par l'érosion, formant une dénivellation mineure.

Toponymie

Canada (au Québec)

Lacs 
 Lac aux Chicots, toponyme remplacé par Lac des Souches, secteur Saint-Gérard-des-Laurentides, Shawinigan, Mauricie.
 Lac aux Chicots, Saint-Alexis-des-Monts (Municipalité de paroisse), MRC Maskinongé,  Mauricie.
 Lac aux Chicots, Lac-Moselle (Territoire non organisé), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, région administrative de l'Outaouais.
 Lac aux Chicots, Chibougamau (Ville), MRC Jamésie, région administrative du Nord-du-Québec.
 Lac des Chicots, Les Lacs-du-Témiscamingue (Territoire non organisé), MRC Témiscamingue, région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue.
 Lac des Chicots, toponyme remplacé par : Lac Garnier, L'Ascension-de-Notre-Seigneur (Municipalité de paroisse), MRC Lac-Saint-Jean-Est, région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Lac des Chicots, Bégin (Municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Lac des Chicots, Lac-au-Brochet (Territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord.
 Lac des Chicots, Sacré-Cœur (Municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord. 
 Lac des Chicots, Lac-Pythonga (Territoire non organisé), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais. 
 Lac des Chicots, Saint-Mathieu-du-Parc (Municipalité), MRC Maskinongé, Mauricie. 
 Lac des Chicots, toponyme remplacé par: Lac Therrien, Saint-Barthélemy (Municipalité de paroisse), MRC D'Autray, Lanaudière.
 Lac des Chicots, Lac-Matawin (Territoire non organisé), MRC Matawinie, Lanaudière. 
 Lac des Chicots (désigné populairement "Lac-aux-Chicots"), Sainte-Thècle (Municipalité), MRC Mékinac, Mauricie. 
 Lac des Chicots, secteur du Lac-des-Cinq, Shawinigan, Mauricie. 
 Lac des Chicots, Lac-Croche (Territoire non organisé), La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale.
 Lac des Chicots, ville de Québec (ville), région administrative de la Capitale-Nationale. 
 Petit lac des Chicots, ville de Québec (ville), région administrative de la Capitale-Nationale.

Baie, étang, île ou plateau 
 Baie aux Chicots, Lac-Nilgaut (Territoire non organisé), MRC de Pontiac, Outaouais.
 Baie des Chicots, Laforce (Municipalité), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue. 
 Étang aux Chicots, Rouyn-Noranda (Ville), Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue.
 Île aux Chicots, Alma (Ville), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 Plateau des Chicots, La Patrie (Municipalité), Le Haut-Saint-François, Estrie.

Ruisseau ou rivière 

Rivière Chicot, Saint-Cuthbert, Lanaudière, Québec.
 Rivière aux Chicots, Alma (Ville), Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 Ruisseau des Chicots, Saint-Cyrille-de-Wendover (Municipalité), MRC Drummond, Centre-du-Québec. 
 Ruisseau des Chicots, ville de Québec (ville), région de la Capitale-Nationale. 
 Ruisseau des Chicots, Saint-Odilon-de-Cranbourne (Municipalité de paroisse), MRC Robert-Cliche, Chaudière-Appalaches.
 Rivière aux Chicots, Alma (Ville), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Rivière du Chicot, Saint-Eustache, Deux-Montagnes (municipalité régionale de comté), Les Laurentides, Québec
 Pont de la Rivière-aux-Chicots, Alma (Ville), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean.

États-Unis 
 comté de Chicot, situé dans l'État de l'Arkansas aux États-Unis.
 lac Chicot, situé dans le comté de Chicot et l'État de l'Arkansas.

Patronyme normand